Дённигес () — немецкая фамилия:
 Дённигес, Вильгельм фон (1814—1872) — немецкий историк и дипломат.
 Дённигес, Елена фон (1843—1911) — немецкая писательница и актриса, дочь предыдущего.